35 шахматная олимпиада проходила с 25 октября по 11 ноября 2002 года в городе Блед (Словения). В турнире принимали участие 136 мужских и 92 женских команды.

Главным судьей был опытный голландский арбитр Гверт Гийссен ().

Соревнования проходили по швейцарской системе в 14 туров. Пары были определены компьютерной жеребьевкой.

Составы команд

Россия 
Каспаров, Грищук, Халифман, Морозевич, Свидлер, Рублевский

Венгрия 
Леко, Ю. Полгар, Алмаши, Дьимеши, Рук, Ач

Армения 
Акопян, Лпутян, Асрян, Саркисян, Минасян, Анастасян

Грузия 
Азмайпарашвили, Стуруа, Мчедлишвили, Джобава, Изория, Гагунашвили

Китай 
Е Цзянчуань, Сюй Цзюнь, Чжан Чжун, Бу Сянчжи, Ни Хуа, Чжан Пэнсян

Нидерланды 
ван Вели, И. Соколов, Тивяков, ван ден Дул, Нейбур, С. Эрнст

Англия 
Адамс, Шорт, Спилмен, Макшейн, Конквест, Эммс

Словакия 
Мовсесян, Фтачник, Тимощенко, Маркош, Маник, Плахетка

Израиль 
Гельфанд, Смирин, Сутовский, Псахис, Аврух, Хузман

Югославия 
Любоевич, Дамлянович, Иванишевич, Ковачевич, Илинчич, Пикула

Итоговая таблица

Ссылки 
 

Шахматы
Шахматы
2002 год в шахматах
Шахматные олимпиады
Шахматы
Международные соревнования по шахматам в Словении
Шахматы